Palazzo del Podestà bezeichnet verschiedene „Bürgermeisterpaläste“ in Italien:
 Palazzo del Podestà in Assisi
 Palazzo del Podestà in Asti
 Palazzo del Podestà in Bergamo
 Palazzo del Podestà in Bettona
 Palazzo del Podestà in Bologna
 Palazzo del Podestà in Castell’Arquato
 Palazzo del Podestà in Cesena
 Palazzo del Podestà in Fabriano
 Palazzo del Podestà in Florenz
 Palazzo del Podestà in Foligno
 Palazzo del Podestà in Forlì
 Palazzo del Podestà in Lastra a Signa
 Palazzo del Podestà in Magliano in Toscana
 Palazzo del Podestà in Mantua
 Palazzo del Podestà in Massa Marittima
 Palazzo del Podestà in Montevarchi
 Palazzo del Podestà in Novara
 Palazzo del Podestà in Parma
 Palazzo del Podestà in Pisa
 Palazzo del Podestà in Rimini
 Alter Palazzo del Podestà in  San Gimignano
 Neuer Palazzo del Podestà in  San Gimignano
 Palazzo del Podestà in  Treviso
 Palazzo del Podestà in  Verona